Az 1970-es férfi röplabda-világbajnokságot Bulgáriában rendezték 1970. szeptember 20. és október 2. között. A világbajnokságon 24 válogatott vett részt. A világbajnokságot a keletnémet válogatott nyerte, története során először. A magyar csapat a tizedik helyen végzett.

Lebonyolítás 
A 24 csapat négy darab hatos csoportot alkotott. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. Az első két helyezett jutott a döntő csoportkörbe, a harmadik és negyedikek a 9–16. helyért, az ötödik és hatodik helyezettek a 17–24. helyért folytathatták. A csapatok az egymás elleni eredményeiket magukkal vitték.

A helyosztó csoportokban újabb körmérkőzéseket játszottak, a csoportok végeredménye jelentette a világbajnokság végeredményét.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Helyosztók

A 17–24. helyért

A 9–16. helyért

Döntő csoportkör

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1970-es női röplabda-világbajnokság

Röplabda
F1970